La frase El día que me quieras puede referirse: 

 El día que me quieras, una canción con música de Carlos Gardel y letra de Alfredo Le Pera;
 El día que me quieras, una película de Estados Unidos dirigida en 1935 por John Reinhardt;
 El día que me quieras, una película de Argentina dirigida en 1969 por Ensiue Cahen Salaberry;
 El día que me quieras, obra teatral de Venezuela estrenada en 1979 y escrita por José Ignacio Cabrujas.
 El día que me quieras, una película coproducción de Venezuela, Colombia, Argentina y Estados Unidos, dirigida en 1986 por Sergio Dow.
 El día que me quieras, una telenovela argentina de Canal 13 (Argentina).